Яков-Кюеле — топоним в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Яков-Кюеле — озеро, в левобережье р. Лена, Республика Саха (Якутия), координаты 69°57' с. ш. 125°07' в. д.
 Яков-Кюеле — озеро, в левобережье р. Чукочья, на Яно-Индигирской низменности, Республика Саха (Якутия), координаты 68°21' с. ш. 155°28' в. д.
 Яков-Кюеле — озеро, в правобережье протоки Малый Самандон, на Яно-Индигирской низменности, Республика Саха (Якутия), координаты 70°55' с. ш. 137°51' в. д.
 Яков-Кюеле — озеро, юго-восточнее оз. Укюлях, Республика Саха (Якутия), координаты 70°32' с. ш. 137°44' в. д.

См. также 
 Яков-Кюель — озеро, на левом берегу р. Яков, Республика Саха (Якутия), координаты 72°18' с. ш. 113°25' в. д.

Примечания